Иоганн Гмелин: Гмелин, Иоганн Георг (1709—1755) — немецкий естествоиспытатель.
 Гмелин, Иоганн Фридрих (1748—1804) — немецкий врач, ботаник и химик.